Паладино — многозначный термин

 Пала́дино — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Палади́но, Доменико —итальянский художник, скульптор и гравёр.
 Абраам Палади́но — стадион в Монтевидео, Уругвай.

См. также 
 Паладина
 Паладин
 Палладино
 Палладин